Best Buy — американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Входит в Fortune 1000, крупнейший ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады (около 17 % рынка). Изначально называлась Sound of Music, поменяв название на современное в 1983 году. Компания имеет 1150 магазинов в США, Канаде и Китае, планируя увеличить их число до 1800 (включая 1400 магазинов на территории США).

Бизнес-модель 

Best Buy продаёт потребительскую бытовую технику, а также ряд других товаров, включая компьютеры, программное обеспечение, видеоигры, DVD, мобильные телефоны и бытовую технику (холодильники, стиральные машины, варочные поверхности, тостеры, сушилки).

Журнал Business Week присвоил Best Buy 43-е место в списке самых инновационных компаний мира за модель развития сети магазинов. Best Buy придерживается концепции ориентирования на покупателя, поэтому нередко магазины направлены на определённую целевую аудиторию, например, родителей школьников или компьютерных энтузиастов.

Компания Apple Inc. много лет сотрудничает с Best Buy и в магазинах сети открыто уже более 600 «Apple Shop» — отдельных мини-маркетов существующих по принципу «магазин-в-магазине» с полным ассортиментом продукции Apple и со специальным штатным консультантом, также и в интернет-магазине Best Buy продаётся полный ассортимент продукции Apple — чего Apple не позволяет более ни одному интернет-магазину в США.

Best Buy имеет ряд собственных брендов электроники и торговых марок, включая Insignia, Geek Squad, Dynex, Future Shop и другие.

Примечания 

Торговые сети США